Gauriaguet  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
1977–2020 Alain Montangon

Demográfia

Látnivalók 
Saint Symphorien templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései